Barisic ist der Familienname folgender Personen:

 Andrew Barisic (* 1986), australischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Barišić